Andreas Martinsen (1990) athlète danois
 Andreas Martinsen (1990) joueur de hockey sur glace norvégien

Voir aussi